Cotmeana se poate referi la unul din următoarele locuri din România:

 Râul Cotmeana;
 Cotmeana, comună în județul Argeș, sau Cotmeana, satul de reședință al acesteia;
 Cotmeana, sat în comuna Stolnici, județul Argeș;
 Platforma Cotmeana, subunitate a podișului Getic;
 Mănăstirea Cotmeana, așezământ monahal datat secolul al XIV-lea.
Toponime românești